Il termine palmitina si può riferire a:

 Palmitina: miscela derivata dalla torchiatura dell'olio di palma saponificato
 Monopalmitina
 Dipalmitina
 Tripalmitina
 Altro nome dell'acido palmitico

Note